Lussac (Charente)
Lussac (Charente-Maritime)
Lussac (Gironde)
ook
Lussac-les-Châteaux,  Vienne
Lussac-les-Églises,  Haute-Vienne